Venustiano Carranza peut faire référence à :

 Venustiano Carranza (1860-1920), président du mexique (1917-1920);

Lieux 

 Venustiano Carranza (Chiapas), municipalité,
 , municipalité,
 , municipalité
 , ville de la municipalité.
 ,
 Venustiano Carranza, une des seize délégations de la Ville de Mexico au Mexique,
 aéroport international Venustiano Carranza, situé à Monclova, Coahuila.